Това е списъкът с епизоди на сериала „20 минути“ с оригиналните дати на излъчване в Турция и България.

Сезон 1: 2013 

Списъци с епизоди на сериали